Il singolare del torneo di tennis Caloundra International 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Joseph Sirianni che ha battuto in finale Todd Widom 7-62, 7-65.

Teste di serie 

 Alun Jones (quarti di finale)
 Robert Smeets (quarti di finale)
 Nick Lindahl (quarti di finale)
 Fritz Wolmarans (primo turno)

 Vjekoslav Skenderovic (secondo turno)
 Adam Feeney (primo turno)
 Grega Žemlja (primo turno)
 Joseph Sirianni (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Caloundra International 2007